Władimir Biełousow (1907–1990) – radziecki geolog
 Władimir Biełousow (ur. 1946) – radziecki skoczek narciarski
 Władimir Biełousow (ur. 1947) – rosyjski piłkarz i trener